Tvättgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tvättgölen (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Tvättgölen (Öljehults socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (10,4 ha)
Tvättgöl, sjö i Vaggeryds kommun, 
Tvättgölen, Småland, sjö i Vimmerby kommun, 
Hults tvättgöl, sjö i Boxholms kommun, 
Tvättgölen (Blåviks socken, Östergötland), sjö i Boxholms kommun, 
Tvättgölen (Norra Vi socken, Östergötland), sjö i Ydre kommun, 
Tvättgölen, Närke, sjö i Askersunds kommun,

Se även
Tvättegölen
Tvättegylet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn